Брэйн-ринг — телевизионная игра, выходящая в Белоруссии на телеканале ОНТ по лицензии компании «Игра-ТВ». Бессменный ведущий — известный белорусский КВНщик Леонид Купридо. Правила белорусской версии практически идентичны правилам оригинального московского «Брэйн-ринга». Выпуски передачи традиционно выходят по воскресеньям в первой половине дня.

Сезоны и участники 
Самые титулованные команды белорусского «Брэйн-ринга» — сборная Новобелицы (капитан — Дмитрий Шпак, выступала под названием «Чай Лисма»), сборная Витебска (капитан — Павел Малецкий, выступала под названиями «ДорЭлектроМаш» и др.), «Амика-сервис» (капитан — Никита Геер, ранее выступали под названием «Нордин» и «сборная Минска»).

Активное участие в проекте принимают игроки белорусского телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

2011

Кубок телеканала ОНТ (февраль — май) 
Победитель: «Нордин»

Финалист: Витебск

Полуфиналисты: «Росгосстрах», «Чай HYLEYS»

2012

Чемпионат мира (сентябрь 2012 — январь 2013) 
Победитель: команда Ильи Бера (Москва, Российская Федерация)

Финалист: «Амика-сервис» (Белоруссия)

Полуфиналисты: сборная Одессы (Украины), «Ичеришихер» (Баку, Азербайджан)

2013

Чемпионат мира (сентябрь 2013 — январь 2014) 
Победитель: «Haribo» (Белоруссия)

Финалист: «Онега» (Белоруссия)

Полуфиналисты: «Модум» (Белоруссия), Волковыск (Белоруссия)

2014

Кубок телеканала ОНТ (февраль — май) 
Победитель: «Haribo»

Финалист: «Mothercare»

Полуфиналисты: «Амика-сервис», «Онега»

Чемпионат мира (сентябрь-декабрь) 
Победитель: «Амика-сервис» (Белоруссия)

Финалист: сборная Еревана (Армения)

Полуфиналисты: сборная Киева (Украина), «Чай Лисма» (Белоруссия)

Ссылки 
 Страница программы на сайте телеканала ОНТ

ОНТ
Телепередачи Белоруссии
Брэйн-ринг